Schindelkopf ist der Name folgender Berge und Erhebungen:

in Deutschland
 Schindelkopf (Harz) (ca. ), im Harz, bei Osterode am Harz, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Schindelkopf (Schwarzwald) (), im Schwarzwald, bei Münstertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
in Österreich
 Schindelkopf (Berchtesgadener Alpen) (oder Schindlkopf; ca. ), in den Berchtesgadener Alpen, bei Saalfelden, Land Salzburg